

Cinema 
 The Dude – film del 1911

Musica 
 The Dude – album di Quincy Jones del 1981
 The Dude – album di Devin the Dude del 1998